Desa Putat kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Putat (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta), 
 Desa Putat (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,29, long 110,14), 
 Desa Putat (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,06, long 110,88), 
 Desa Putat (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Putat (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 

Robotskapade Indonesienförgreningar